Акилес Сердан 2. Сексион има више значења:

 Акилес Сердан 2. Сексион, Азусенита (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Акилес Сердан 2. Сексион (Халапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику